A testa alta (Walking Tall) – film del 2004 diretto da Kevin Bray
A testa alta - I martiri di Fiesole – film TV del 2014 diretto da Maurizio Zaccaro
A testa alta (La tête haute) – film del 2015 diretto da Emmanuelle Bercot